Сарос 154 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 71 затемнення, із яких 61 відбудеться до 3000 року. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 19 липня 1917 і досягне кільцеподібних затемнень 3 жовтня 2043. Гібридне затемнення трапиться в цій серії тричі: від 7 квітня 2350 до 29 квітня 2386. Стадія повних затемнень триватиме від 9 травня 2404 до 29 травня 3035. Серія закінчиться частковим затемненням 25 серпня 3179. Найдовша тривалість повного затемнення буде 4 хвилини 50 секунд 25 липня 2530.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 154 на сайті НАСА

Сарос